Bakalorz ist der Familienname folgender Personen:

 Dirk Bakalorz (* 1963), deutscher Fußballspieler
 Marvin Bakalorz (* 1989), deutscher Fußballspieler